Molly Malone o "Cockels and Mussels", és l'himne no oficial de la capital irlandesa, Dublín. El nom prové de la famosa peixatera irlandesa, del qual n'ha derivat el tema.

El 1988, la ciutat de Dublín li dedicà una estàtua al cèntric carrer de Grafton Street.

Lletra 
In Dublin's fair city,
where the girls are so pretty,
I first set my eyes on sweet Molly Malone,
As she wheeled her wheel-barrow,
Through streets broad and narrow,
Crying, "Cockles and mussels, alive alive oh!"

"Alive-a-live-oh,
Alive-a-live-oh",
Crying "Cockles and mussels, alive alive oh".

She was a fishmonger,
But sure 'twas no wonder,
For so were her father and mother before,
And they each wheeled their barrow,
Through streets broad and narrow,
Crying, "Cockles and mussels, alive, alive oh!"

(tornada)

She died of a fever,
And no one could save her,
And that was the end of sweet Molly Malone.
Now her ghost wheels her barrow,
Through streets broad and narrow,
Crying, "Cockles and mussels, alive, alive oh!"

(tornada)

Cançons en anglès
Cultura de Dublín
Himnes